Cúper o Cuper puede hacer referencia a:

Héctor Raúl Cúper: entrenador y exfutbolista argentino.
Guillermo Cuper: jesuita belga.
Laurencio Cuper: carmelita belga.
Cúiper o Cúper: pedanía de Foyos, en la Huerta Norte (Comunidad Valenciana, España).
Roca-Cúiper: núcleo que conforma Cúiper con Roca, pedanía de Meliana.
Estación de Roca-Cúper: estación de ferrocarril situada en Roca-Cúiper.